Argentina
Las Toscas – località della provincia di Buenos Aires
Las Toscas – città della provincia di Entre Ríos
Las Toscas – città della provincia di Santa Fe
 Uruguay
Las Toscas – città del dipartimento di Canelones
Las Toscas – città del dipartimento di Tacuarembó